Борис Рихтер: Рихтер, Борис Христофорович (Бургард Адам; 1782—1832) — русский генерал-майор эпохи наполеоновских войн
 Рихтер, Борис Стефанович (1898—1945) — советский военачальник, генерал-майор, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, коллаборационист.